UPAC est un sigle composé des lettres U, P, A et C. Il peut faire référence à :

 L'Unité permanente anticorruption (Québec, Canada)
 L'Université protestante d'Afrique centrale, à Yaoundé, Cameroun.